El término Mayak (en ucraniano y , "faro") o Maiac (en moldavo) puede referirse a:

Localidades

Maiac, localidad de Moldavia.

Mayak (krai de Altái), localidad del krai de Altái en Rusia.
 Mayak (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán en Rusia.
 Mayak (Briansk), localidad del óblast de Briansk en Rusia.
 Mayak (Bredy, Cheliábinsk), localidad del raión de Bredy del óblast de Cheliábinsk en Rusia.
 Mayak (Chesmá, Cheliábinsk), localidad del raión de Chesmá del óblast de Cheliábinsk en Rusia.
 Mayak (Chuvasia), localidad de la república de Chuvasia en Rusia.
 Mayak (Kunashak, Cheliábinsk), localidad del raión de Kunashak del óblast de Cheliábinsk en Rusia.
 Mayak (Irkutsk), localidad del óblast de Irkutsk en Rusia.
 Mayak (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk en Rusia.
 Mayak (Kaluga), localidad del óblast de Kaluga en Rusia.
 Mayak (Kostromá), localidad del óblast de Kostromá en Rusia.
 Mayak (Armavir, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de la ciudad de Armavir del krai de Krasnodar en Rusia.
 Mayak (Otrádnaya, Krasnodar), localidad del raión de Otrádnaya del krai de Krasnodar en Rusia.
 Mayak (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán en Rusia.
 Mayak (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk en Rusia.
 Mayak (Mordovia), localidad de la república de Mordovia en Rusia.
 Mayak (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod en Rusia.
 Mayak (Iskitim, Novosibirsk), localidad del raión de Iskitim del óblast de Novosibirsk en Rusia.
 Mayak (Kochki, Novosibirsk), localidad del raión de Kochki del óblast de Novosibirsk en Rusia.
 Mayak (Omsk), localidad del óblast de Omsk en Rusia.
 Mayak (Oriol), localidad del óblast de Oriol en Rusia.
 Mayak (Penza), localidad del óblast de Penza en Rusia.
 Mayak (Pskov), localidad del óblast de Pskov en Rusia.
 Mayak (Riazán), localidad del óblast de Riazán en Rusia.
 Mayak (Rostov), localidad del óblast de Rostov en Rusia.
 Mayak (Samara), localidad del óblast de Samara en Rusia.
 Mayak (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov en Rusia.
 Mayak (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk en Rusia.
 Mayak (Stávropol), localidad del krai de Stávropol en Rusia.
 Mayak (Raskásovo, Tambov), localidad del raión de Raskásovo del óblast de Tambov en Rusia.
 Mayak (Rzhaska, Tambov), localidad del raión de Rzhaska del óblast de Tambov en Rusia.
 Mayak (Kalinin, Tver), localidad del raión de Kalinin del óblast de Tver en Rusia.
 Mayak (Udomlia, Tver), localidad del raión de Udomlia del óblast de Tver en Rusia.
 Mayak (Tula), localidad del óblast de Tula en Rusia.
 Mayak (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir en Rusia.
 Mayak (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh en Rusia.
 Mayak (Zabaikalie), localidad del krai de Zabaikalie en Rusia.

Disputado entre  y  
 Mayak (Crimea), localidad en la Penínsila de Crimea.

Mayak (Krivorizky, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Krivorizy del óblast de Dnipropetrovsk en Ucrania.
 Mayak (Pokrovske, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Pokrovske del óblast de Dnipropetrovsk en Ucrania.
 Mayak (Tomakivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Tomakivka del óblast de Dnipropetrovsk en Ucrania.
 Mayak (Dobropilia, Donetsk), localidad del raión de Dobropilia del óblast de Donetsk en Ucrania.
 Mayak (Makiivka, Donetsk), localidad del ókrug urbano de Makiivka del óblast de Donetsk en Ucrania.
 Mayak (Barvinkove, Járkov), localidad del raión de Barvinkove del óblast de Járkov en Ucrania.
 Mayak (Keguichivka, Járkov), localidad del raión de Keguichivka del óblast de Járkov en Ucrania.
 Mayak (Zolochiv, Járkov), localidad del raión de Zolochiv del óblast de Járkov en Ucrania.
 Mayak (Lugansk), localidad del óblast de Lugansk en Ucrania.
 Mayak (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia en Ucrania.

Otros 

 Lago Mayak, lago del krai de Jabárovsk, en Rusia.
 Mayak (central nuclear), central de reprocesamiento nuclear del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
 Radio Mayak, estación de radio rusa.
 Mayak (satélite), satélite ruso que se convertirá en el objeto más brillante del cielo.